Sésia (kanton), een voormalig kanton in Italië
Sesia (rivier), een rivier in Italië
Sesia (geslacht), een geslacht van wespvlinders